Sabah IV Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah —— (Al-Kuwait, 16 de juny de 1929 – Rochester, 29 de setembre de 2020) fou el 15è emir de Kuwait. Va començar el seu regnat el 29 de gener de 2006, després de ser reconegut com a cap d'Estat per l'Assemblea Nacional de Kuwait en produir-se l'abdicació de l'emir Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah.

Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah era el quart fill de l'emir xeic Ahmad Al-Yaber Al-Sabah i de Munira Al-Ayar. Sabah va ocupar diversos càrrecs públics abans d'accedir al tron kuwaití; entre altres, va ser ministre d'afers exteriors des del 28 de gener de 1963 fins al 13 de juliol de 2003 i primer ministre des del 13 de juliol de 2003 fins al 29 de gener de 2006.

La seva esposa i cosina, la xeica Fatuwah bint Salman Al-Sabah, va morir en el transcurs de la invasió iraquiana a Kuwait el 2 d'agost de 1990. El matrimoni va tenir quatre fills, dels quals en sobreviuen dos, el xeic Nasser i el xeic Hamed. L'emir i la seva esposa van tenir altres dos fills, ja morts: la xeica Salwa i el xeic Ahmed.

Ancestres

Referències

Enllaços externs 

 Biografia 

Emirs
Xeics
Persones d'Al-Kuwait
Gran Creu de la Legió d'Honor
Gran Creu de Cavaller de l'Orde del Bany
Gran Creu de Cavaller amb Cordó de l'orde al Mèrit de la República Italiana
Gran Creu de Classe Especial de l'Orde del Mèrit de la República Federal d'Alemanya
Diplomàtics asiàtics
Morts a Minnesota
Polítics asiàtics